Хорсшу-Бенд ():

США 
  — одна из битв Англо-американской войны 1812—1815 годов, произошла в 1814 году в центральной части Алабамы.
  — национальный военный парк, расположен в округе Таллапуса штата Алабама.
  — одна из решающих битв Войны Чёрного Ястреба, произошла в 1832 году на юге нынешнего штата Висконсин.
 Хорсшу-Бенд — город, расположенный в округах Фултон, Изард и Шарп (штат Арканзас).
 Хорсшу-Бенд —  аэропорт авиации общего назначения, расположенный на территории одноимённого города в штате Арканзас.
 Хорсшу-Бенд — название подковообразного меандра реки Колорадо.
 Хорсшу-Бенд — небольшой гражданский аэропорт в городе Уэтерфорд (штат Техас).

Англия 
  — природоохранная зона площадью в 4,45 га, расположенная на северо-западной окраине церемониального графства Бристоль.